Натуральне число 216
 216 рік до нашої ери
 216 рік нашої ери